Las siglas PF o pf pueden referirse:

 a PF (del inglés Packet Filter), un filtro de paquetes o cortafuegos basado en configuración dinámica de OpenBSD;
 al Pfennig, una antigua moneda alemana;
 en México, a la Policía Federal (antes PFP), un cuerpo policial;
 a .pf, el dominio superior geográfico correspondiente a la Polinesia Francesa, según el código ISO 3166-2;
 al potencial capilar, una característica de los suelos relacionada con la capilaridad;
 a PP. FF. (también P+F, las preguntas más frecuentes;
 a Productos Fernández, una empresa de alimentación chilena;
 en numismática, al atributo PF (proof) o PR (prueba) de una moneda.

Siglas